Federación Republicana Gallega, federació de partits polítics històrica de Galícia
 Front Republicà Guatemalenc, partit polític històric de Guatemala
 FRG també fou el codi del COI de la República Federal d'Alemanya, integrada a l'actual Alemanya